Валерий Михайлович Сыров:
 Сыров, Валерий Михайлович (1946—2019) — советский футболист.
 Сыров, Валерий Михайлович (род. 1948) — советский и украинский художник.